Цапко Валентин Григорович (* 1937) — доктор медичних наук, професор.
 Цапко Віктор Михайлович (* 1956) — український художник.
 Цапко Віталій Анатолійович (* 1969) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Цапко Іван (1896—1967) — сотник Армії УНР (підполковник в еміграції).

 Цапко — село в Макаровському районі Сахалінської області Росії.

Див. також 
 Цапкове

Примітки